

Onomastica
Keegan – nome proprio di persona maschile

Persone
Andrew Keegan – attore statunitense
Claire Keegan – scrittrice irlandese
John Keegan – storico britannico
Kevin Keegan – allenatore di calcio britannico
Michelle Keegan – attrice britannica
Mickey Keegan – ex wrestler statunitense
Paul Keegan – calciatore irlandese
Rupert Keegan – pilota di Formula 1 britannico

Altri progetti